Гостага́евская — топоним в Краснодарском крае на юге России.

Название происходит от гидронима — название реки Гостагайка

 Гостагаевская — станица в муниципальном образовании город-курорт Анапа, административный центр Гостагаевского сельского округа.
 Гостагаевская — железнодорожная станция. Код станции 52281.

См. также 
Гостагайка (значения)